Revolução — mudança abrupta no poder político ou na organização estrutural de uma sociedade que ocorre em um período relativamente curto de tempo
 Revolução (jornal de 1932) — jornal nacional-sindicalista extinto de Portugal publicado entre 1932 e 1933
 Revolução (jornal de 1974) — jornal extinto de Portugal publicado entre 1974 e 1977, remetendo para a estrema esquerda como assunto central
 Revolução (álbum) — álbum musical de 2011 do cantor brasileiro Ton Carfi com o produtor musical brasileiro Jamba
 (R)evolução — álbum musical de 2013 da banda portuguesa Amor Electro
 Revolução (filme de 1985), com Al Pacino
 Revolution (filme de 2012), ficção científica traduzido no Brasil como Revolução

Desambiguação